American est le mot anglais équivalent au français «  ».

Automobiles 
American peut désigenr :
 , une automobile fabriquée en 1899 à New York par l'American Automobile Company 
 , une automobile fabriquée en 1902 à Cleveland, Ohio, par l'American Motor Carriage Company
 , une automobile fabriquée en 1911 en Indiana par l'American Automobile Manufacturing Company
 , une automobile fabriquée en 1914 à Détroit par l'American Cyclecar Co
 , une automobile fabriquée en 1916 à Plainfield dans le New Jersey

Titres 

 American Graffiti, film de George Lucas et sorti en 1973 ;
 American Gigolo, film de Paul Schrader sorti en 1980 ;
 American History X, film de Tony Kaye sorti en 1998 ;
 American Beauty, film de Sam Mendes sorti en 1999 ;
 American Psycho, film de Mary Harron sorti en 2000 ;
 American Gangster, film de Ridley Scott sorti en 2007 ;
 The American, film d'Anton Corbijn sorti en 2010 ;
 American Sniper, film de Clint Eastwood sorti en 2014, inspiré du livre autobiographique  de Chris Kyle, American Sniper ;

 , série télévisée américaine.

Autres 
American peut aussi désigner :
 American, une race bovine ;
 American, une locomotive ;
 American Motors Corporation (AMC), un constructeur automobile américain ;
 American Airlines, une compagnie aérienne américaine.

Voir aussi